«Тоур» () — исландский футбольный клуб из города Акюрейри, в настоящий момент выступает в Первой лиге, втором по силе дивизионе страны. Клуб основан 6 июня 1915 года и назван в честь скандинавского бога Тора. Футбольная секция клуба в 1928—1974 годах была объединена с секцией ÍBA (другого спортивного клуба города, образованного в 1928 году) также под названием ÍBA. Домашние матчи проводит на стадионе «Тоурсвётлюр», вмещающем 2984 зрителя. «Тоур» дважды становился третьим в национальном чемпионате. Проигранный финал кубка страны 2011 года дал команде возможность сыграть в Лиге Европы 2012/2013.

Достижения 
 Бронза чемпионата Исландии (2) : 1985, 1992.
 Финал кубка Исландии: 2011
 Победитель Первой Лиги (1) : 2012

Выступления в последние годы

Выступление в чемпионате и первенстве Исландии

Выступление в еврокубках

Известные игроки 
  Арон Гуннарссон
  Ларус Сигурдссон
  Шин Уэбб

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на weltfussballarchiv.com
 Профиль на soccerway.com

Футбольные клубы Исландии
Спортивные клубы Акюрейри